Abraham Eriksson Leijonhufvud kan syfta på:

 Abraham Eriksson Leijonhufvud den äldre (död 1556), riddare
 Abraham Eriksson Leijonhufvud den yngre (död 1618), friherre